Qoornua bezeichnet:
 Qoornua (Sund, bei Kangillermiut), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qoornua (Sund, bei Qeqertarsuatsiaat), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qoornua (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qoornua (Sund, Qasigiannguit), Sund im Distrikt Qasigiannguit, Grönland